K162, K-162 ou K.162 peut faire référence à :
 K-162 un sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière soviétique ;
 Symphonie  (K.162), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 162, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.